Szent Antal néven a következő személyek ismertek:
 Firenzei Szent Antal (1389–1459) Domonkos-rendi püspök
 Páduai Szent Antal (1190 vagy 1195–1231) egyháztanító
 Remete Szent Antal (256 k.–356)